Рантанен () — фінське прізвище.

Відомі носії:

 Мікко Рантанен (*1996) — фінський хокеїст, нападник.
 Пааво Рантанен (*1934) — фінський політик та дипломат, міністр закордонних справ Фінляндії у 1995 році.
 Ярі Рантанен (*1961) — колишній фінський футболіст, нападник.

Фінські прізвища